Мише́ль Линн Мо́наган (, 23 марта 1976, Уинтроп, Бьюкенен, Айова, США) — американская актриса.

Биография 
Родилась в Уинтропе, Айова, дочь Шэрон и Боба Монаган. У неё двое старших братьев, Боб и Джон. Окончила учёбу в 1994 году. После этого переехала в Чикаго для обучения журналистике в . В то же время работала как модель в США, Милане, Сингапуре, Токио и Гонконге.

Личная жизнь 
С августа 2005 года Мишель замужем за художником-графиком Питером Уайтом, с которым она встречалась 5 лет до их свадьбы. У них есть двое детей — дочь Уиллоу Кэтрин Уайт (род. 05.11.2008) и сын Томми Фрэнсис Уайт (род. 30.10.2013).

Проблемы со здоровьем 
В октябре 2011 года Мишель призналась, что у неё был рак кожи, который она победила.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Колумбийского колледжа Чикаго